Die 5. Unihockey-Weltmeisterschaft der Frauen wurde vom 28. Mai bis 5. Juni 2005 in Singapur ausgetragen.

Die Schweiz bezwang Finnland im Finale mit 4:3 und gewann ihren ersten Weltmeistertitel. Bronze ging an Schweden. Es war das erste Mal sowohl bei den Frauen wie auch bei den Männern, dass die Unihockeyweltmeisterschaften nicht von Schweden oder Finnland gewonnen wurden.

Gruppenspiele

Gruppe A

Gruppe B

Platzierungsspiele

Spiel um Platz 7 

Japan spielt damit bei den Unihockey-Weltmeisterschaften 2007 in der B-Division.

Spiel um Platz 5

Finalspiele

Abschlussplatzierung

Weblinks 
 Resultate der IFF

2005
Unihockey 2005
Unihockeywettbewerb in Singapur
Weltmeisterschaft 2005